Büsing ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Freiherr von Büsing-Orville (1860–1948), Unternehmer
 Albrecht Büsing (1884–1952), deutscher Pädagoge und Politiker (DVP), MdL Schaumburg-Lippe
 Andrea Büsing-Kolbe (* 1941), deutsche Klassische Archäologin
 Annika Büsing (* 1981), deutsche Schriftstellerin 
 Friedrich Büsing (1835–1892), deutscher Politiker (NLP)
 Georg Büsing (1905–1958), deutscher Schriftsteller
 Gustav Büsing († 2015), deutscher Motorsportjournalist und Fernsehkommentator 
 Hans Büsing (1880–1941), deutscher Diplomat

 Martin Büsing (* 1960), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Otfried Büsing (* 1955), deutscher Komponist und Professor für Musiktheorie
 Otto Büsing (1837–1916), deutscher Reichstagsabgeordneter
 Wilhelm Büsing (* 1921), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Wilhelm Büsing (Richter) (1854–1932), deutscher Reichsgerichtsrat

Siehe auch:
 Büsing-Palais, neobarockes Stadtpalais in Offenbach am Main
 Büsing-Park, in der Innenstadt von Offenbach am Main gelegener Volkspark
 Büsingen
 Büssing